Линдман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Линдман, Арвид (1862—1936) — шведский контр-адмирал, промышленник и политик.
 Линдман, Бу (1899—1992) — шведский военный (вышел в отставку в звании подполковника), пятиборец и фехтовальщик, олимпийский чемпион, призёр чемпионатов мира.
 Линдман, Карл Аксель Магнус (1856—1928) — шведский ботаник и художник.
 Линдман, Оке (род. 1928) — финский актёр и режиссёр.